Once in a While – brano musicale di Michael Edwards del 1937
 Once in a While –  brano musicale di Richard O'Brien utilizzato nella colonna sonora del musical The Rocky Horror Show del 1973 nel suo adattamento cinematografico The Rocky Horror Picture Show del 1975 
 Once in a While – album di Dean Martin del 1978
 Once in a While – album di Johnny Mathis del 1988
 Once in a While – singolo di Madeleine Peyroux del 2007
 Once in a While – singolo dei Timeflies del 2016
 Once in a While – album di Seth MacFarlane del 2019